Ялпуг () — село в Чимишлийском районе Молдавии. Наряду с сёлами Хыртоп и Присака входит в состав коммуны Хыртоп.

География 
Село расположено на высоте 152 метров над уровнем моря. В 2,5 км на восток от южной окраины села, из родника берёт своё начало и течёт по направлению с севера на юг река Ялпужель (правый приток реки Ялпуг). В 1 км от северной окраины села из дождевого источника в лесном массиве начинает свой исток река Ялпуг, однако её постоянным источником является родник находящийся в 0,5 км ниже по руслу. Обе реки на этом участке периодически пересыхают.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Ялпуг проживает 340 человек (180 мужчин, 160 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Чимишлийского района